Schirk steht für:

 Schirk, Polytheismus in der islamischen Theologie
 deutscher Name der polnischen Stadt Szczyrk

Personen:
 Heinz Schirk (1931–2020), deutscher Filmregisseur und Künstler
 Katharina Schirk (* 1989), österreichische Komponistin

Siehe auch:
 Sherk
 Shirk